Die Liste der Stolpersteine in Kassel enthält sämtliche Stolpersteine, die im Rahmen des gleichnamigen Kunst-Projektes von Gunter Demnig in Kassel verlegt wurden. Die Stolpersteine erinnern in Kassel an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet oder in den Suizid getrieben wurden. Kassel ist die 135. Stadt, welche sich an dem Projekt beteiligt.

Das Projekt Stolpersteine in Kassel war zunächst seitens der jüdischen Gemeinde umstritten, so dass der erste Stolperstein am 26. Mai 2011, noch ohne Unterstützung der Stadt Kassel, im Kasseler Stadtteil Harleshausen auf Privatgrund verlegt wurde. Durch den Dialog mit der Gemeinde ließen sich schließlich die Bedenken beseitigen.

Im November 2011 haben die Kasseler Stadtverordneten einstimmig beschlossen, das Kunst- und Gedenkprojekt Stolpersteine zu unterstützen, und der Magistrat wurde aufgefordert, umfassende Unterstützung zu leisten. Der damalige Oberbürgermeister der Stadt Bertram Hilgen wurde daraufhin selbst Pate des am 3. April 2013 verlegten Steines, welcher an Regina Deborah Schiff erinnert.

Die Stolpersteine werden möglichst am letzten selbst gewählten Wohnort der Personen verlegt. Dabei erhält jede Person einen eigenen Stein, der in einer kleinen Feierlichkeit durch Demnig verlegt wird. Mit Stand vom April 2022 sind 336 Stolpersteine und eine Stolperschwelle im Stadtgebiet verlegt; jedoch sind weitere in Planung. Für das Projekt wurde im Mai 2012 der Verein „Stolpersteine in Kassel e. V.“ gegründet.

Weblinks 

 Stadtportal Kassel mit Auflistung der Stolpersteine
 Website des Vereins Stolpersteine in Kassel e. V. mit Biographien

Einzelnachweise 

 
Kassel